Macuto – città del Venezuela
Macuto – variante del nome proprio di persona italiano maschile Maclovio
Macuto – altro nome di Maclovio, vescovo e santo gallese